Саудовская лига 1977/1978 () — 2-й сезон чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Клубы

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

1977/1978
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 1977 году
Спорт в Саудовской Аравии в 1978 году